Андрій Іванович Мажугін (26 травня 1963, Ангарськ) — радянський хокеїст, нападник.

Спортивна кар'єра 
Вихованець ангарської хокейної школи. Перший тренер — В'ячеслав Соколов. У шістнадцять років дебутував за основний склад місцевого «Єрмака». За три сезони у другій лізі провів 91 матч, закинув 23 шайби.

Своєю грою привернув увагу тренерів київського «Сокола». За команду з столиці України виступав з 1982 по 1984 рік. Провів у вищій лізі радянського хокею 53 матчі, закинув чотири шайби.

Наступні сім сезонів захищав кольори харківського «Динамо». Команда була одним з лідерів першої ліги, а в 1988 році здобула путівку до елітного дивізіону. Всього за «Динамо» провів 388 матчів, закинув 54 шайби. З 1985 по 1987 рік також виступав за іншу українську команду — ШВСМ (Київ). 

З початку 90-х років виступав за російські команди «Металург» (Магнітогорськ), «Торпедо» (Нижній Новгород), «Нафтохімік» (Нижньокамськ), «Енергія» (Кемерово), «Металург» (Сєров), а також  «Сокіл» (Київ) і «Альба Волан» (Секешфегервар, Угорщина). 2005 року завершив виступи на хокейних майданчиках у складі харківського «Барвінка». 

За 26 років ігрової кар'єри провів 977 матчів, закинув 122 шайби, зробив 140 результативних передач.

Статистика

Посилання 
 Профіль на сайті Eliteprospects.com  
 Усі дороги ведуть до Києва…  

Уродженці Ангарська
Радянські хокеїсти
Російські хокеїсти
Хокеїсти «Єрмака»
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Хокеїсти «Динамо» (Харків)
Хокеїсти ШВСМ (Київ)
Хокеїсти «Металурга» (Магнітогорськ)
Хокеїсти «Торпедо» (Нижній Новгород)
Хокеїсти «Нафтохіміка»
Хокеїсти «Альба Волан»
Хокеїсти «Енергії» (Кемерово)
Хокеїсти «Металурга» (Сєров)